Stephen Turnbull (ur. 1948) – brytyjski historyk
 Stephen Turnbull (ur. 1987) – angielski piłkarz
 Stephen Turnbull (ur. 1987) – szkocki rugbysta
 Stephen Turnbull (ur. 1998) – amerykański piłkarz